Dzierżążnik ist ein polnischer Ortsname:
 Dzierżążnik (Korsze), Ort im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Hartels, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Dzierżążnik (Trzcinica), Ort im Powiat Kępiński, Woiwodschaft Großpolen
 Dzierżążnik (Studzienice), Ort im Powiat Bytowski, Woiwodschaft Pommern, bis 1945: Hopfenkrug, Kreis Bütow, Pommern